Osoby o tym nazwisku:
 Władysław Folkierski – polski matematyk, inżynier budowlany, uczestnik powstania styczniowego
 Władysław Folkierski – polski historyk literatury francuskiej, działacz polityczny na emigracji, minister